Jan Kobylański, urzędnik ziemski w XV wieku
 Jan Kobylański (1895-1947), pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Jan Kobylański (1923-2019), działacz polonijny